Ораовица може да се односи на:

Србија:
 Ораовица (Прешево), насеље у општини Прешево;
 Ораовица (Косовска Каменица), насеље у општини Косовска Каменица;
 Ораовица (Звечан), насеље у општини Звечан;
 Ораовица (код Црковнице), насеље града Лесковца;
 Ораовица (код Грделице), насеље града Лесковца;

Северна Македонија:
 Ораовица (Радовиште), насеље у општини Радовиште;

Хрватска:
 Горња Ораовица, насеље у општини Двор;
 Доња Ораовица, насеље у општини Двор.

Види још 
 Орах (вишезначна одредница)
 Орахова (вишезначна одредница)
 Ораховица (вишезначна одредница)
 Ораховице (вишезначна одредница)
 Ораховљани (вишезначна одредница)
 Орахово (вишезначна одредница)
 Орашац (вишезначна одредница)
 Орашје (вишезначна одредница)
 Ореовец (вишезначна одредница)